Bierbaum heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeindeteile:
 Bierbaum (Lüdenscheid), Stadtteil von Lüdenscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Bierbaum am Kleebühel, Ortschaft bzw. Bierbaum am Kleebigl, Katastralgemeinde von Königsbrunn am Wagram, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Bierbaum (Gemeinde Gampern), Ortschaft und Katastralgemeinde von Gampern, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Bierbaum (Gemeinde Premstätten), Ortschaft und Katastralgemeinde von Premstätten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Bierbaum am Auersbach, ehemalige Gemeinde, nun Ortschaft und Katastralgemeinde Bierbaum von Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Bierbaum an der Safen, Ortschaft und Katastralgemeinde Bierbaum von Bad Blumau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Bierbaum ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Bierbaum (* 1953), deutscher Fitnesstrainer
 Bernd Bierbaum (* 1943), evangelischer Theologe und Aufsichtsratsvorsitzender des Evangeliums Rundfunks, Wetzlar
 Bernhard Bierbaum (1730–1798), Abt des Klosters Werden
 Georg Bierbaum (1889–1953), deutscher Archäologe
 Gerhard Bierbaum (* 1932), deutscher Fußballspieler
 Hans-Heinz Bierbaum (1908–1970), deutscher Admiralarzt
 Heinz Bierbaum (* 1946), deutscher Landespolitiker (Saarland, Die Linke)
 Irenäus Bierbaum OFM (Gustav) (1843–1907), Pater, Provinzial der Sächsischen Franziskanerprovinz
 Julius Georg Bierbaum (1761–1844), Mitglied der Reichsstände des Königreichs Westphalen
 Matthias Bierbaum (1916–1995), österreichischer Politiker
 Max Bierbaum (1883–1975), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Moritz Bierbaum (* 1992), deutscher Musicaldarsteller, Sänger und Gastronom
 Otto Julius Bierbaum (1865–1910), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Rosina M. Bierbaum (* 1952), US-amerikanische Ökologin
 Werner Bierbaum (* 1928), Oberst und Abteilungsleiter im Ministerium für Staatssicherheit der DDR

Siehe auch: 
 Bierbaum-Proenen, Textilfabrik
 Bierbaum-Turm, Aussichtsturm in Polen
 Bierbaums Nagel, Aussichtsturm in Deutschland
 Bierbaum Unternehmensgruppe, Hersteller von Haustextilien
 Bierbaumsches Haus, spätgotisches Haus in Braunschweig
 Villa Bierbaum, Villa Löbbecke, klassizistische Villa in Braunschweig 

 Moosbierbaum
 Oberbierbaum
 Unterbierbaum
 Birnbaum